Danimarca
 Kunsthal Charlottenborg – galleria d'arte di Copenaghen
 Palazzo di Charlottenborg – palazzo di Copenaghen
Svezia
 Charlottenborgs slott – castello di Motala

Pagine correlate 
 Charlottenburg (disambigua)